Сола́рес () — испанская фамилия и топоним.

Фамилия 
  (род. 1945) — мексиканский писатель.
  (род. 1970) — мексиканский писатель.
  (род. 1984) — мексиканский бегун.
  — исполнительный секретарь Боливийского рабочего центра.
 Соларес, Энрике (1911—1995) — гватемальский композитор.
 Каррильо Соларес, Сантьяго (1915—2012) — испанский политический деятель.
  (1906—1997) — мексиканский режиссёр.
 Пандо Соларес, Хосе Мануэль Иносенсио (1848—1917) — боливийский государственный, военный и политический деятель, президент Боливии.
  (1889—1984) — испанско-чилийский художник.

Топоним 
  муниципалитет в Испании, провинция Кантабрия.